Chris Langkow (né le  à Vegreville, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest.  Il passe professionnel avec les Aces de l'Alaska dans l'ECHL en 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Chiefs de Spokane || LHOu ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||49 ||4 ||8 ||12 ||33 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu ||39 ||7 ||8 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Blades de Saskatoon || LHOu ||32 ||6 ||12 ||18 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Blades de Saskatoon || LHOu ||70 ||15 ||34 ||49 ||52 ||7 ||2 ||3 ||5 ||2 
|-
|2009-2010 || Blades de Saskatoon || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010|| Silvertips d'Everett || LHOu ||69 ||21 ||38 ||59 ||60 ||7 ||2 ||6 ||8 ||4 
|-
|2010-2011 || Aces de l'Alaska || ECHL || 56|| 15|| 21|| 36|| 30|| 13|| 8|| 3|| 11|| 6
|-
|2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH || 8|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Aces de l'Alaska || ECHL || 16|| 3|| 7|| 10|| 9|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 7|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Royals de Reading || ECHL || 9|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 46|| 18|| 19|| 37|| 28|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2013-2014 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 11 || 2 || 7 || 9 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 64 || 5 || 15 || 20 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 69|| 8|| 8|| 16|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Jackals d'Elmira || ECHL || 69|| 13|| 34|| 47|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 41|| 10|| 18|| 28|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 13|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Railers de Worcester || ECHL || 50|| 18|| 27|| 45|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || MAC Újbuda || Extraliga Slo. ||55 ||17 ||22 ||39 ||77 ||8 || 6|| 4|| 10|| 4
|-
|2019-2020 || MAC Újbuda || Extraliga Slo. ||40 ||23 ||17 ||40 ||55 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || HC Litvínov || Extraliga Tch. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en août 1989
Naissance en Alberta
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Railers de Worcester
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du HC Litvínov